Рйом-е-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 65 км на південний захід від Клермон-Феррана, 45 км на північний схід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2594,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Рйом-е-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь